Принья́к-е-Марка́м, Пріньяк-е-Маркам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 23 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 566 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1378,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Приньяк-е-Маркам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Приньяк-е-Маркам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда